Giogo – dispositivo per la trazione animale
Giogo – figura araldica
Giogo – in orografia, sinonimo di valico o di cima arrotondata
Giogo – in musica, componente di alcuni strumenti cordofoni (liuti a giogo)
Giogo scozzese – dispositivo meccanico

Pagine correlate
 Il giogo